Bragadiru se poate referi la:

Localități din România:
 Bragadiru, oraș în județul Ilfov
 Bragadiru, Teleorman, reședința comunei cu același nume
Altele
 Dumitru Marinescu Bragadiru (1842 - 1915), om de afaceri, cel mai mare producător de bere din România
 Palatul Bragadiru
 Dans de Bragadiru. Cum se vede România în direct, carte scrisă de Robert Turcescu

Toponime românești
Nume de familie românești